

Cinema e TV 
 Violenza alla deriva (The Beat) – film del 1988 diretto da Paul Mones
 The Beat – film del 2003 diretto da Brandon Sonnier
 The Beat – serie televisiva statunitense
 The Beat – serie televisiva filippina
 The !!!! Beat – programma televisivo statunitense

Musica 
 The Beat – gruppo musicale britannico conosciuto negli Stati Uniti come The English Beat
 The Beat – gruppo musicale statunitense
 The Beat – album dei The Beat statunitensi del 1979
 The Beat – album di Boney James del 2013
 The Beat: Go-Go's Fusion of Funk and Hip-Hop – album di raccolta del 2001 al quale collaborano vari artisti

Pagine correlate 
 Beat
 Battito